Repubblica Italiana – Stato dell'Europa meridionale istituito nel 1946
 Repubblica Italiana (1802-1805) – Stato napoleonico precursore del Regno d'Italia (1805-1814)
 Repubblica Sociale Italiana o Repubblica di Salò – Stato fantoccio della Germania nazista durante l'ultima parte della seconda guerra mondiale